

Hydronyme 
 Le Dadou est une rivière du sud de la France.

Patronyme 
 Dadou (dessinateur), alias David Buonomo est un caricaturiste et dessinateur de BD français.